Fanta Keita peut désigner :
 Fanta Keita (1981-2006), judokate sénégalaise ;
 Fanta Keita (1995-), handballeuse franco-sénégalaise.